Славороссов — фамилия; имеет женскую форму Славороссова.
 Славороссов, Харитон Никанорович (1886—1941) — русский и советский лётчик, один из пионеров русской и мировой авиации, инженер, преподаватель, спортсмен.
 Славороссова, Евгения Алексеевна (род. 1951) — русская и советская поэтесса, переводчица и прозаик, детская писательница, журналистка.
 См. также 
 Славоросов